Jauer kan syfta på:

Jauer – tyskt namn på en stad i Polen, se Jawor
Jauer (flod) – flod i Tyskland
Jauer (dialekt) – rätoromansk dialekt